Ḩowz-e Panj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩowẕ-e Panj, reservoar, Esfahan, 
 Dasht-e Ḩowẕ-e Panj, slätt, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar